Le tournoi de tennis d'Estoril 2005 se tient du 25 avril au 2 mai.

Faits marquants 
 Gastón Gaudio remporte le tournoi en simple en battant Tommy Robredo en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, František Čermák et Leoš Friedl s'imposent face à Juan Ignacio Chela et Tommy Robredo.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2005) (tournoi féminin)

Liens externes 
 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport au Portugal en 2005
Tennis en avril 2005
Tennis en mai 2005